Ribouldingue peut désigner différentes choses :
 Ribouldingue est le nom d'un des 3 personnages de la bande dessinée Les Pieds Nickelés (créée en 1908)
 La Ribouldingue est une série télévisée québécoise pour enfants.